Ottone di Brunswick è il nome di vari personaggi:
Ottone IV di Brunswick (circa 1175-1218), imperatore del Sacro Romano Impero
Ottone I (circa 1204-1252), duca di Brunswick-Lüneburg
Ottone II, duca di Brunswick-Lüneburg 
Ottone di Brunswick-Lüneburg (circa 1247-1279), vescovo di Hildesheim
Ottone IV (1319-1399), duca di Brunswick-Grubenhagen.